Orda Khan, kan mongol
 Orda, municipi de França
 Ordà (Rússia), municipi de Rússia